Бонне́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Діжона, 32 км на північний захід від Макона.

Історія 

1-1-2023 Бонне і Сент-Ітер було об'єднано в новий муніципалітет Бонне-Сент-Ітер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 242,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бонне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бонне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара